Jen – jednostka walutowa Japonii a także:
 jen koreański
 jen tajwański
 jen wojskowy
 Yennefer z Vengerbergu – bohaterka cyklu opowieści Andrzeja Sapkowskiego
 Yen Chia-kan – tajwański polityk
 Donnie Yen – chiński aktor
 Sheng-Yen – chiński mnich buddyjski
 Jen () – najwyższy bóg (demiurg) w mitologii Komiaków

Zobacz też 
 Jen (ujednoznacznienie)